Гърция може да се отнася за:

 Гърция, държава в Югоизточна Европа;
 Кралство Гърция;
 Древна Гърция.

Вижте също 
 Елада